La nazionale di pallavolo maschile di Malta è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo di Malta ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica di Malta.

Risultati

Giochi dei piccoli stati d'Europa

Campionato europeo dei piccoli stati

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile di Malta

Collegamenti esterni